Kylänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kylänsaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (1 ha)
2. Kylänsaari (ö i Finland, Lappland), Tornedalen,  (41 ha)
3. Kylänsaari (ö i Finland, Södra Savolax), Pieksämäki,  (2 ha)

Se även
Byholmen
Kyläsaari
Kylänholma, ö i Salo,  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar